Ада има више значења:

Основно значење 
 Ада (речно острво)
 Ада Бојана, речно острво на ушћу реке Бојане у Јадранско море, на крајњем југоистоку Црне Горе, уз државну границу са Албанијом
 Ада Кале, некадашње острво и насеље на Дунаву у Текијско-оршавској долини, између горње клисуре Казана и низводне Сипске клисуре
 Ада Међица, острво у Београду, на Новом Београду. Налази се преко пута централног дела Аде Циганлије
 Ада Хуја, градска четврт у Београду, која се налази на територији општине Палилула
 Ада Циганлија, вештачко полуострво на Сави у Београду
 Грочанска ада, речно острво на Дунаву, у Београду
 Баричка ада, речно острво на Сави, у Београду
 Прогарска ада, речно острво на Сави, у општини Сурчин у Београду
 Ада Скељанска, речно острво на Сави, у општини Обреновац у Београду

Насеља 
 Ада (град), градско насеље и седиште истоимене општине у Севернобанатском округу, Војводина, Србија
 Ада (Шодоловци), насеље у општини Шодоловци, Хрватска
 Ада (Оџак), насеље у општини Оџак, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 Ада (Бања Лука), градска месна заједница у Бања Луци

Женско име 
 Ада (име), женско име
 Ада Бајрон

Остала значења 
 Општина Ада, општина у Севернобанатском округу, Војводина, Србија
 Ада Сафари, природно језеро на полуострву Ада Циганлија
 ФК АФК Ада, српски фудбалски клуб из Аде
 Ада (програмски језик), програмски језик
 Ада (филм), српски филм 
 Ада (река), река у Италији
 Ацеталдехид дехидрогеназа (ацетилација), ензим 
 Ада (орхидеја), род биљака

Види још 
 Мост на Ади
 Аде
 Ејда